guk steht für:
 Gumuz (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialektcluster der Gumuz (Volk) entlang der Grenze Äthiopiens und Sudans

GuK steht für:
 Gebärden-unterstützte Kommunikation

Abkürzung